McLouth :

 Nate McLouth (né en 1981), joueur de baseball
 McLouth, localité au Kansas
 , complexe sidérurgique situé à Trenton